Handtekening 
 Signatuur (natuurkunde), een begrip uit de natuurkunde
 Biosignatuur (astrobiologie)